Степанчиков — русская фамилия. Известные носители:

 Степанчиков, Андрей Павлович (1916—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Степанчиков, Михаил Григорьевич (1922—1989) — полный кавалер ордена Славы.